La Coupe Davis 2016 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 2 mars au 27 novembre dans différents lieux.

L'Argentine remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Croatie par trois victoires à deux. C'est la  à remporter la Coupe Davis.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2016 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 124 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 23 dans la "Zone Amérique",
 32 dans la "Zone Asie/Océanie",
 53 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
Les points distribués comptant pour le classement ATP depuis l'édition 2009 sont supprimés. Le jeu décisif est étendu aux .

Huitièmes de finale 
Le  du Groupe Mondial se déroule du 4 au 6 mars 2016. Pour la première fois, le cinquième set se conclut sur un tie-break si les joueurs arrivent à 6-6.

La Grande-Bretagne, tenante du titre et en tête du classement de la Coupe Davis, démarre à domicile contre le Japon. Grâce à l'apport de son leader et  mondial Andy Murray, elle s'impose 3-1, après un dernier match accroché entre l'Écossais et Kei Nishikori, alors  au classement ATP. Elle se qualifie ainsi pour un quart de finale face à la Serbie, qui élimine de son côté le Kazakhstan 3-2, dans une rencontre difficile malgré la présence de Novak Djokovic et Viktor Troicki.

La Suisse, privée de ses meneurs Roger Federer et Stanislas Wawrinka, respectivement  et  mondiaux, s'écroule d'entrée 5-0 contre l'Italie. L'Argentine profite quant à elle de l'absence de Jerzy Janowicz pour s'imposer 3-2 face à la Pologne.

Dans la partie basse du tableau, la France accueille le Canada en Guadeloupe. C'est la première fois de leur histoire que les Français reçoivent en dehors de la Métropole, mais aussi le premier événement sportif international d'envergure à se dérouler en France d'outre-mer. Le choix de la Guadeloupe, fait en partie avec la volonté de disputer la rencontre sur terre battue extérieure, supposé point faible du leader canadien Milos Raonic (finalement forfait), a été critiqué pour son coût, entre autres à cause de l'acheminement de la terre battue depuis la Métropole. Yannick Noah, qui devient capitaine de l'équipe française pour la troisième fois de sa carrière, aligne les 4 Néo-Mousquetaires ; Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, ce qui n'était jamais arrivé en Coupe Davis. Privé de Raonic, mais aussi du spécialiste du double Daniel Nestor, le Canada s'incline sèchement 5-0.

La France doit rencontrer au tour suivant la République tchèque, victorieuse de l'Allemagne 3-2, malgré deux matchs remportés par le leader germanique Philipp Kohlschreiber. Les Tchèques ont pu compter sur la présence de Tomáš Berdych, vainqueur d'une rencontre en simple, et d'une autre en double au côté du vétéran Radek Štěpánek.

Opposée aux États-Unis, l'équipe australienne entame son tournoi avec Lleyton Hewitt pour capitaine. Chose rarissime dans l'histoire de la Coupe Davis, il est également présent sur la feuille de match en tant que joueur, en remplacement de Nick Kyrgios, malade. Il dispute le double au côté de John Peers, mais le duo s'incline face aux frères Bryan en 5 sets. C'est la  de Hewitt en Coupe Davis, et la  qu'il représente son pays sur le terrain. Les États-Unis s'imposent finalement 3-1, grâce notamment à deux victoires de John Isner, d'abord contre Sam Groth puis face à Bernard Tomic, match durant lequel il bat le record du service le plus rapide en envoyant une balle à . Ils affrontent au tour suivant la Croatie, qui a quant à elle défait 3-2 la Belgique, finaliste de l'édition précédente, malgré deux victoires de son meneur David Goffin.

En dehors du Groupe Mondial, Jarkko Nieminen, qui avait annoncé sa retraite sportive comme Hewitt, participe à la rencontre entre la Finlande et le Zimbabwe dans la zone Europe-Afrique du Groupe II. Il donne le premier point de la rencontre à son équipe en battant Courtney John Lock (19 ans, 2147 au classement ATP) en  sans perdre un seul jeu, puis permet à son pays de s'imposer dès le samedi, en remportant le double avec Henri Kontinen contre ce même Lock associé à Mark Flynn (6-1, 6-0, 6-1).

De son côté, le Chypriote Márcos Baghdatís remporte un  consécutif en simple en Coupe Davis dans le Groupe Continental III face à Andorre, battant le record de 33 victoires consécutives de Björn Borg. Il améliore encore son record avec deux victoires supplémentaires face au Monténégro puis l'Irlande en barrages, soit un total de 36 matches remportés consécutivement.

Quarts de finale 

Les quarts de finale ont lieu du 15 au 17 juillet. Le premier match oppose la Serbie à la Grande-Bretagne, dans un choc entre les vainqueurs des éditions 2010 et 2015 du tournoi. Toutefois la rencontre a lieu sans les leaders Novak Djokovic, forfait après sa défaite prématurée au  à Wimbledon, et Andy Murray, qui vient lui de remporter le tournoi anglais. Bien qu'à domicile, la Serbie, qui doit également compter sans Viktor Troicki, s'incline 3-2 après notamment deux victoires en 3 sets de Kyle Edmund contre Janko Tipsarević et Dušan Lajović.

L'équipe britannique est amenée à rencontrer au tour suivant l'Argentine, victorieuse en Italie sur le score de 3-1. C'est cette fois Federico Delbonis qui marque ses deux points en simple après des succès sur Andreas Seppi et Fabio Fognini.

En l'absence de son leader Tomáš Berdych, la République tchèque chute également 3-1 à domicile contre la France, privée quant à elle de ses piliers Gaël Monfils, fatigué physiquement, et Richard Gasquet, victime de douleurs intercostales. Derrière l'inamovible Jo-Wilfried Tsonga, le capitaine Yannick Noah aligne pour la première fois Lucas Pouille en simple, et pour le double la paire  de la discipline Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut. Après une première défaite de Tsonga contre Lukáš Rosol, les Français remportent les trois matches suivants. C'est leur première victoire en Coupe Davis sur le sol tchèque depuis 1926.

Dans la dernière rencontre, qui met aux prises la Croatie avec les États-Unis, la paire Marin Čilić - Ivan Dodig réussit l'exploit de battre les frères Bryan, pour revenir à 1-2 après les victoires de Jack Sock et John Isner en simple. Čilić renvoie ensuite les deux équipes dos-à-dos en battant Isner dans le  simple, en 3 sets, avant que le jeune Borna Ćorić ne donne finalement aux Croates la première victoire de leur histoire après avoir été menés 2-0, en faisant chuter Sock en 4 sets.

Demi-finales 
Les demi-finales se déroulent entre le 16 et 18 septembre. 4 équipes s'affrontent dans le groupe mondial pour accéder à la finale. La Grande-Bretagne, tenante du titre et opposée à l'Argentine, se retrouve menée 2 à 0 à l'issue de la première journée. Juan Martín del Potro, qui fait son grand retour à la compétition cette saison, écarte le numéro 2 mondial, Andy Murray, après un match d'anthologie de plus de 5 h. Guido Pella,  au classement, imite son compatriote en éliminant Kyle Edmund en 4 sets. Le lendemain, Andy et son frère Jamie parviennent à recoller à 2-1 en remportant le point du double. Malgré une victoire d'Andy Murray à l'occasion de la dernière journée dans le troisième simple, Leonardo Mayer envoie son équipe en finale à l'issue du dernier match.

Dans l'autre partie de tableau, la Croatie accueille l'équipe de France, privée de ses champions Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, récent demi-finaliste à l'US Open, qui faisait bien partie de la sélection tricolore avant de se blesser au genou durant le stage de préparation. Richard Gasquet, nommé initialement remplaçant, est donc propulsé sur le devant de la scène et vient décrocher le premier point face à Borna Ćorić. Lucas Pouille, qui signe sa deuxième sélection, ne parvient pas à créer l'exploit, battu par le leader croate Marin Čilić en 4 sets. À l'occasion de la deuxième journée, ce dernier, accompagné d'Ivan Dodig, renverse les numéros 1 mondiaux de la discipline, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, et permet ainsi à son pays de mener 2-1. Infatigable, Marin Čilić terrasse le numéro 1 français en 3 sets lors du troisième simple et qualifie son pays pour la finale.

Ces demi-finales sont également synonyme de barrages pour 16 autres équipes. La Suisse, la Belgique, l'Australie, le Canada, la Russie, l'Espagne, l'Allemagne et le Japon se hissent dans le groupe mondial. Battus, l'Ouzbékistan, le Brésil, la Slovaquie, le Chili, le Kazakhstan, l'Inde, la Pologne et l'Ukraine sont relégués dans le groupe de la zone I.

Finale 

La finale se joue du 25 au 27 novembre à Zagreb. La Croatie, qui a remporté l'épreuve en 2005, est opposé à l'Argentine, qui elle s'est incliné à 4 reprises en finale (1981, 2006, 2008, 2011). L'équipe croate compte sur son leader Marin Čilić,  mondial, alors que l'équipe argentine est menée par Juan Martín del Potro, ancien top 5 longtemps écarté des courts en raison de plusieurs blessures. Les deux meneurs s'imposent pour leurs simples le premier jour, face à Federico Delbonis et Ivo Karlović respectivement. Le lendemain, ils se retrouvent pour le double, avec comme partenaires Ivan Dodig et Leonardo Mayer, et c'est l'équipe locale qui remporte le match pour mener 2-1. Le dimanche, del Potro recolle au score en battant Marin Čilić, alors qu'il était mené 2 sets à 0. Delbonis remporte finalement le match décisif contre Karlović, et offre ainsi sa première victoire à l'Argentine.

L'Argentine remporte donc enfin la compétition, après avoir joué toutes ses rencontres à l'extérieur. Le classement de ses joueurs ne la voyait pas favorite, Juan Martín del Potro n'étant que  mondial lors de la finale, mais elle a pu compter sur le retour en forme de son leader. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2000 qu'une équipe s'impose sans membre du top 10 mondial.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2017.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 21 septembre 2015.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2016 se joue entre la Croatie et l'Argentine.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au 1er tour du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2017. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 16 au 18 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien que l'Inde et l'Espagne se soient rencontrés pour la dernière fois en 1965, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2016 de l'ATP
 Fed Cup 2016

Liens externes 
  
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2016
Tennis masculin en 2016